Hirriusa är ett släkte av spindlar. Hirriusa ingår i familjen snabblöparspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snabblöparspindlar
Hirriusa